Ел Фраиле има више значења:

 Ел Фраиле (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Фраиле (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фраиле (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фраиле (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Фраиле (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Фраиле (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Фраиле (Пакула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Фраиле (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Фраиле (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Фраиле (Санта Марија де лос Анхелес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Фраиле (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Фраиле, Десвијасион дел Кахон (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фраиле (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фраиле (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Фраиле, Ел Којоте (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Фраиле, Ерманос Гутијерез (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Фраиле (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Фраиле (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Фраиле, Авикола (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Фраиле, Ел Фаро (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Фраиле (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Фраиле (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Фраиле (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Фраиле (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Фраиле (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фраиле (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фраиле (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Фраиле, Лос Тријана (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Фраиле (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику